Cereillo puede referirse a;
 El nombre común de la planta Lonicera xylosteum.
 El nombre común de la planta Prunus mahaleb.
 El nombre común de la planta '''''Ribes alpinum